Con il nome di Sant'Eutichiano si identificano:

 Sant'Eutichiano papa (†283), celebrato il 7 dicembre;
 Sant'Eutichiano (†285), martire in Campania con altri compagni, celebrato il 2 luglio;
 Sant'Eutichiano (†297), martire con altri compagni a Cesarea di Palestina, celebrato il 13 novembre
 Sant'Eutichiano (†301), martire con San Stratone e San Filippo a Nicomedia, celebrato il 15 agosto.

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3

Collegamenti esterni 
 Santi, beati e testimoni